Ак-Сай (Аксай, ) — село в Киргизии, в Баткенском районе Баткенской области. Расположено у северных отрогов Туркестанского хребта, на киргизско-таджикской границе, на обоих берегах реки Исфара, к югу от  и Самаркандыка, северо-западнее таджикского села Ворух.

На местах традиционных зимовок, были образованы колхозы и совхозы. Так возникли селения , Ак-Сай, Самаркандык, , , Кочобою, Кёк-Таш (Шакча) и другие.

Жители шести населенных пунктов из соседнего Исфаринского района Таджикистана и баткенских сёл Ак-Сай, Ак-Татыр, Кёк-Таш и  пользуются услугами приграничного рынка в Самаркандыке. Международная торговля на приграничном базаре в Самаркандыке идёт по выходным дням.

Территория Ак-Сая была передана властям Киргизской ССР в аренду на 20 лет в советское время.

В селе Ак-Сай находится водораспределительный узел «Головной», из-за которого произошёл конфликт на киргизско-таджикской границе в 2021 году.

Примечания 

Населённые пункты Баткенской области